Das Korea Masters 2017 im Badminton fand vom 28. November bis zum 3. Dezember 2017 im Yeomju Gymnasium in Gwangju statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Son Wan-ho (3. Runde)
 Wang Tzu-wei (1. Runde)
 Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
 Jeon Hyeok-jin (Champion)
 Brice Leverdez (Viertelfinale)
 Hsu Jen-hao (2. Runde)
 Khosit Phetpradab (Halbfinale)
 Zhao Junpeng (zurückgezogen)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Lee Dong-keun (Halbfinale)
 Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
 Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
 Lee Zii Jia (zurückgezogen)
 Pannawit Thongnuam (2. Runde)
 Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
 Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
 Chen Xiaoxin (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
 Lee Jang-mi (Finale)
 Fitriani (1. Runde)
 Michelle Li (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
 Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
 Hsu Jen-hao / Wang Chi-lin (1. Runde)
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (1. Runde)
 Chung Eui-seok / Kim Duk-young (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Viertelfinale)
 Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (1. Runde)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Finale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Champions)
 Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
 Bodin Isara / Savitree Amitrapai (1. Runde)
 Kim Won-ho / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Ko Sung-hyun / Ko Hye-ryeon (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle site
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Gwangju